LBF, Lithuanian Badminton Federation, badmintonbond in Litouwen
 LBF, Latvijas Badmintona Federācija, badmintonbond in Letland
 LBF, Lao Badminton Federation, badmintonbond in Laos
 LBF, IATA-afkorting voor North Platte Regional Airport, in Lincoln County, Nebraska
 Lbf, Ligue de Bretagne de football, afdeling van de Franse voetbalbond in Bretagne